Kroksjögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kroksjögöl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Kroksjögöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Kroksjögyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn